Brown County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Brown County (Illinois)
 Brown County (Indiana)
 Brown County (Kansas)
 Brown County (Minnesota)
 Brown County (Nebraska)
 Brown County (Ohio)
 Brown County (South Dakota)
 Brown County (Texas)
 Brown County (Wisconsin)